Das Niedersächsische Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz (NBVAnpG) regelt turnusmäßig die Anpassung der Besoldung gemäß der Besoldungsgruppen von Beamten im Bundesland Niedersachsen.

Das NBVAnpG 2009/2010 vom 18. Mai 2009 trat mit Wirkung vom 1. März 2009 in Kraft. In seinem § 1 war die Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsbezüge von Beamten im Jahr 2009 geregelt, in seinem § 2 die Erhöhung im Jahr 2010. Die Besoldung der Beamten wurde im Jahr 2010 um 1,2 Prozent erhöht.

Mit einem grundsätzlich ähnlichen Regelungsgehalt für die Jahre 2011 und 2012 trat mit Wirkung vom 1. April 2011 das NBVAnpG 2011/2012 am 26. Mai 2011 in Kraft. 
Das NBVAnpG 2013vom 3. Juni 2013 trat zum 1. Januar 2013 rückwirkend in Kraft,
das NBVAnpG 2014 vom 16. Dezember 2013 am 1. Juni 2014 und das NBVAnpG 2015/2016 vom 18. Dezember 2014 zum 1. Januar 2015.

Weblinks
 Text des NBVAnpG 2015/2016
 Text des NBVAnpG 2013
 Text des NBVAnpG 2013
 Text des NBVAnpG 2011/2012
 Text des NBVAnpG 2009/2010
 Niedersächsischer Landtag 16. Wahlperiode Drucksache 16/1160 (PDF; 553 kB)

Einzelnachweise 

Rechtsquelle (Niedersachsen)
Beamtenrecht (Deutschland)
Rechtsquelle (21. Jahrhundert)